Кузмице могу бити:

 Кузмице (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република
 Кузмице (Требишов), насељено мјесто у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република